Бобрица — топоним:

Украина

Населённые пункты 
 Бобрица — село в Емильчинском районе Житомирской области.
 Бобрица — село в Васильковськом районе Киевской области.
 Бобрица — село в Киево-Святошинском районе Киевской области.
 Бобрица — село в Каневском районе Черкасской области.

Реки 
 Бобрица — река в Киевской области, впадает в Днепр.

Белоруссия 
 Бобрица (озеро) — озеро в Белоруссии.